Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek – piąta część cyklu dla młodzieży z gatunku science fiction „Felix, Net i Nika”, autorstwa Rafała Kosika. Premiera odbyła się 14 listopada 2008 roku. Wydana została, tak jak poprzednie, przez Powergraph. Książka liczy 418 stron. Motto z tylnej okładki książki brzmi: Nie jesteśmy stworzeni do życia w samotności. To inni ludzie czynią nasze życie pełnym.

Rozdziały 
 Zgubne skutki regulowania cudzego pieca
 Niepokojące odkrycia
 Starzy znajomi
 Nocna ucieczka
 Sensacyjny romans informatyczny
 Nieprzespana lekcja geografii
 Wizja lokalna
 Nowe kłopoty
 Pytania bez odpowiedzi
 Zbłąkane piksele
 Holograficzna mistyfikacja
 Wielki Ancypator
 "112"
 Ostatni dzień

Dwa tomy 
Książka jest podzielona na dwa tomy. Pierwszy ujrzał światło dzienne 14 listopada 2008, drugi wydany został 22 maja 2009 roku. Powodem podziału książki jest chęć zdążenia z premierą w roku 2008 i naniesienia poprawek w tomie drugim.

Fabuła 
Felix, Net i Nika podczas zabawy sylwestrowej niechcący odpalają eksperymentalną rakietę kosmiczną. Tajne służby poszukują sprawców. Rakieta spadnie na terytorium Polski, więc rozpoczyna się wyścig z czasem. Jednocześnie szkoła Superpaczki stara się o uzyskanie certyfikatu jakości, z czego wyniknie mnóstwo przezabawnych sytuacji...

Przypisy 

Felix, Net i Nika
Powieści fantastycznonaukowe z 2008 roku